Steinbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Steinbrecht (1849–1923), Kurator der mittelalterlichen Burgen des Deutschen Ordens
 Gustav Steinbrecht (1808–1885), deutscher Reiter